Хугли:

 Хугли — река в Индии, один из рукавов Ганга.
 Хугли — округ в индийском штате Западная Бенгалия.